Castriota – famiglia italo-albanese
 Giorgio Castriota detto Scanderbeg – condottiero e patriota albanese
 Giovanni Castriota – principe albanese, padre di Giorgio Castriota
 Giovanni Castriota Granai – condottiero albanese, discendente di Vrana Konti
 Jason Castriota – designer statunitense
 Palazzo Castriota Scanderbeg – palazzo storico di Napoli